D33 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D33 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 de ECO-code van de Rubinstein variant van de schaakopening Tarraschverdediging